Oluokun ist der Familienname folgender Personen:

 Foyesade Oluokun (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Gbenga Oluokun (* 1983), nigerianischer Boxer